ASAP puede referirse a dos grupos musicales:

 ASAP, banda de hard rock creada por el guitarrista y vocalista Adrian Smith, perteneciente a la agrupación Iron Maiden.
 ASAP, grupo español de música disco.